Agregat (lat. aggregatum: skupljeno zajedno, pridruženo) može značiti:
 agregat je nešto što je složeno, sastavljeno od različitih dijelova.
 agregat (tehnika), u tehnici, je skup više strojeva ili uređaja povezanih u jednu funkcionalnu cjelinu. Obično su namijenjeni pretvorbi jednoga oblika energije u drugi ili obavljanju neke operacije. Tako je na primjer dizelski agregat kao osnovni ili pričuvni izvor električne energije sastavljen od Dieselova motora i električnoga generatora, a agregat za elektrolučno zavarivanje sastavljen od transformatora, ispravljača, regulacijske preklopke i drugo.
 agregat (građevinarstvo), u građevinarstvu, su mineralni ili organski dodatci (na primjer pijesak, šljunak, drobljeni kamen, drobljena opeka, drvene strugotine) koji pomiješani s različitim vezivima (na primjer s cementom, gipsom, magnezitom) služe za proizvodnju građevnskog materijala (na primjer betona, morta, žbuke, asfalta).
 agregat (filozofija), u filozofiji, posebice u ontologiji, je tip jedinstva složene cjeline sastavljene od mnoštva dijelova. Ti se dijelovi dodiruju izvanjski, ne mijenjaju se u agregatu i u tom jedinstvu ne gube svoju samostalnost. U atomizmu je agregat jedna od vlastitosti atoma, tjelesnih, nepromjenljivih i nedjeljivih čestica. Aristotel je analizirao ontologijske principe agregata, na primjer doticanje izvana, privlačenje i tako dalje. I. Kant određuje agregat kao slučajno gomilanje dijelova posredstvom razuma, a G. W. F. Hegel kao slučajnu i empirijski nastalu složevinu znanosti; u Enciklopediji filozofijskih znanosti i svojoj političkoj filozofiji Hegel objašnjava pred-državno stanje kao agregat privatnoga, to jest kao stanje nepravde, nećudorednosti i ne-uma.
agregat (sociologija), u sociologiji, je nestalna, privremena skupina ljudi koji slijede odvojene ciljeve i nisu čvrsto povezani.
 u mineralogiji, agregati su skupine minerala s nepravilnim međusobnim odnosom pojedinaca u skupini. Više su zastupljeni nego sraslaci i zasebni kristali. Razlikuju se kristalni agregati od agregata amorfnih minerala. U kristalnim agregatima svaki pojedinac ima manje ili više pravilan vanjski oblik s razvijenim kristalnim plohama. Nastaju u šupljinama stijena.
 u ekonomiji agregiranje je objedinjavanje, zbrajanje, spajanje dijelova u cjelinu.
 u tiskarstvu, tiskovni agregat ili tiskovna jedinica je radna jedinica višečlanoga tiskarskoga stroja.

Izvori